Мерцбахер () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Мерцбахер, Готфрид (1843—1926) — известный немецкий географ, картограф и альпинист.
 Мерцбахер, Ойген (1921—2013) — американский физик немецкого происхождения, работавший в области квантовой механики. См. также 
 Озеро Мерцбахера — горное ледниково-подпрудное озеро в восточной части центрального Тянь-Шаня.